La LAAT (Low Altitude Assault Transport) o cañonera de la República, que quiere decir que es un transporte de asalto de altitud baja y fue un vehículo aéreo muy usado por la República en el universo de la Guerra de las Galaxias durante las Guerras Clon. Debido a su gran adaptabilidad y su potente armamento (dos torretas láser, cuatro cañones, y dos lanzamisiles) hicieron de esta uno de los vehículos más usados de la Galaxia.

Vehículo usado por la República Galáctica en la batalla de Geonosis, para el traslado de soldados clon y sobrevivientes de guerra. Fueron diseñados en el año 22 antes de la batalla de Yavin y elaborados por Rothana Heavy Engenieering proveniente del planeta Rothana y Kuat Drive Yards. Estaban compuestas por una plataforma que podía llevar hasta treinta seres humanoides y vehículos pequeños como speeder bikes que guardaba hasta 4 en su hangar trasero para misiones de reconocimiento o búsqueda y rescate. Pero se construyeron LAAT especializados en transportar únicamente vehículos terrestres como los AT-TE y sólo era conducida por un piloto y un copiloto. Pero también tenían un par de artilleros auxiliares por nave. Puede ser muy bien comparada con un helicóptero militar o de rescate con las compuertas laterales abiertas (En este sentido tiene un gran parecido con el Blackhawk, ya que ambas naves tienen casi mismo propósito, además del parecido de las compuertas laterales). Pero además de ofrecer transporte, servían como vehículos de apoyo, transporte de herramientas de ataque y servicios médicos. Otra de sus características es que podía aguantar hasta 8 horas de combustible dada a su gran capacidad.

Las primeras versiones de las cañoneras LAAT sólo funcionaban dentro de una atmósfera, pero sus versiones posteriores lograron que pudieran funcionar por el espacio.

Las cañoneras LAAT fueron la salvación de muchos Jedi que estaban atrapados en la Arena de ejecución de Geonosis. Durante la batalla de Geonosis, se desplegaron más de 2000 cañoneros LAAT Después fueron instrumento clave para vencer a los separatistas en Muunilinst y en las demás batallas de las Guerras Clon, como Mygeeto, Mustafar, Utapau y Kashyyyk. Posteriormente, serían utilizados por el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde en la Guerra Civil Galáctica.

Las variantes de los cañoneros LAAT eran las siguientes:

- LAAT/i (Diseñado para el transporte de infantería)

- LAAT/c (Diseñado para cargar elementos más pesados)

- LAAT/s (Versión sigilosa para misiones encubiertas debido a que era difícil de detectar)

- LAAT/v (Diseñada para transportar hasta 16 speeder bikes 74-Z)

Vehículos de la Antigua República
Vehículos de Star Wars